Бистрицька Еліна Авраамівна (1928—2019) — співачка й акторка, народна артистка СРСР.
 Бистрицький Андрій Андрійович (1799—1872) — підпоручник Чернігівського піхотного полку, декабрист.
 Бистрицький Віктор Мойсейович (* 1931) — інженер, вчений, лауреат Державної премії СРСР.
 Бистрицький Дмитро Володимирович (? — до 1965) — підполковник Армії УНР.
 Бистрицький Євген Костянтинович (* 1948) — український вчений-філософ, доктор філософських наук.
 Іван Бистрицький — український військовий діяч та дипломат часів Івана Мазепи.
 Бистрицький Юрій Володимирович (* 1944) — радянський футболіст, півзахисник, радянський та російський футбольний тренер.
 Натан Агмон (при народженні Бистрицький, 1896—1980) — ізраїльський письменник, драматург, перекладач, редактор і літературний критик.

 Бистрицький заказник — утрачений об'єкт природно-заповідного фонду в Сумській області.
 Лаз-Бистрицький — населений пункт у Хорватії, в Крапинсько-Загорській жупанії у складі громади Марія-Бистриця.
 Сушобрег-Бистрицький — населений пункт у Хорватії, в Крапинсько-Загорській жупанії у складі громади Марія-Бистриця.
 Хум-Бистрицький — населений пункт у Хорватії, в Крапинсько-Загорській жупанії у складі громади Марія-Бистриця.